Scoop ist eine Compilation von Pete Townshend, die 1983 als ATCO 90063-1-F veröffentlicht wurde.

Hintergrund 
Auf Scoop öffnete Pete Townshend erstmals sein umfangreiches Studioarchiv für eine Sammlung ausgewählter Demos.

Im Booklet schrieb Townshend: 

Als Produzent ist Spike genannt, es handelt sich um Helen Wilkins, die das im Jahr 2001 veröffentlichte Album Scoop 3 produzierte und hier als Executive Producer fungierte. Mike Pela war Toningenieur. Das Engineering fand in den Eel Pie Studios, den Soho Studios und den Boathouse Studios statt.

Tracklist

Einzelnachweise 

Album (Rock)
Album 1983
Kompilation (Musik)